Accent (fra latin accensus > accinere = synge til musik) har flere betydninger:

Musik 
 Accent (musik) – fremhævelse af bestemte toner i musik
 Akcent – rumænsk popgruppe

IT 
 Accent (programmeringssprog) − et programmeringssprog

Sprog 
 Accent (tryk) – fremhævelse af ord eller stavelse ved tryk
 Accent (udtale) – fremmedartet udtale af et sprog
 Accenttegn – grafisk tegn

Transport 
 Hyundai Accent – en bilmodel produceret af Hyundai Motor siden 1994

Publikationer 
 Accent (tidsskrift) − et hollandsk politisk ugeblad, udgivet i årene 1967 til 1978